Die Abkürzung OODA steht für:
 Object-oriented domain analysis, eine Analysemethode für die objektorientierte Programmierung 
 OODA-Loop, für englisch Observe, Orient, Decide and Act, die Bezeichnung eines Entscheidungszyklus des amerikanischen Militärstrategen John Boyd
 

Abkürzung